Ladygin ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Sergejewitsch Ladygin (* 1989), russischer Autorennfahrer
 Fjodor Iwanowitsch Ladygin (1937–2021), sowjetischer bzw. russischer General
 Kirill Sergejewitsch Ladygin  (* 1978), russischer Autorennfahrer
 Sergei Wassiljewitsch Ladygin (* 1967), russischer Handballspieler und -trainer